Педро-Бернардо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро.  Население — 1013 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Pedro Bernardo
 Foro de Pedro Bernardo

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы